Sky Aviation steht für:

 Sky Aviation (Indonesien), ehemalige Fluggesellschaft in Indonesien
 Sky Aviation (Sierra Leone), ehemalige Fluggesellschaft in Sierra Leone

Siehe auch:
 Blue Sky Aviation